Sayn-Wittgenstein steht für:

 Sayn-Wittgenstein, Geschlecht des früheren deutschen Hochadels
 Sayn-Wittgenstein-Sayn, Nebenlinie des Geschlechts Sayn-Wittgenstein
 Sayn-Wittgenstein (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort